Storavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storavan, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Storavan (Ovikens socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (20,2 ha)
Storavan (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (20,9 ha)
Storavan, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (14,8 ha)
Storavan, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (10,1 ha)
Storavan (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (10,1 ha)
Storavan (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (8,67 ha)
Storavan (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Storavan (Umeå socken, Västerbotten, 707585-171860), sjö i Umeå kommun, 
Storavan (Umeå socken, Västerbotten, 712279-171304), sjö i Umeå kommun,  (6,97 ha)
Storavan (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (21,3 ha)
Storavan (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (14,5 ha)
Storavan (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (14 ha)
Storavan, reglerad sjö i Arjeplogs kommun och Arvidsjaurs kommun,  (183 km²)

Naturreservat
 Storavan (naturreservat) – ett naturreservat i Umeå kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn